Освальдо Рамирес:
 Рамирес, Освальдо (1921—1962) — кубинский революционер.
 Рамирес, Освальдо (род. 1947) — перуанский футболист.